Ян Левослав Белла (; 4 сентября 1843, Липтовски-Микулаш — 25 мая 1936, Братислава) — словацкий композитор. Один из родоначальников словацкой композиторской музыки. Отец Рудольфа Беллы, дед Дагмар Белловой.

Изучал богословие в Банской-Бистрице, там же стал священником. Затем на протяжении двух лет занимался музыкой в Вене под руководством Симона Зехтера. С 1869 г. работал дирижёром в разных городах Австро-Венгрии. В 1881—1921 годах управлял церковным хором в Германштадте (Трансильвания), для которого сочинял духовные произведения. С 1923 года Белла жил в Братиславе.

Сочинения Беллы выдержаны в традициях романтизма, он также использовал в творчестве музыкальные интонации словацкого фольклора. Дружил с Бедржихом Сметаной. Его симфонической поэмой «Судьба и идеал» дирижировал Рихард Штраус.

Опера «Ярослав» осталась неоконченной. Опера «Кузнец Виланд» () — первая поставленная публично опера словацкого коспозитора — написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера (), до того использовавшееся Э. Михаловичем (поставлена в 1926).

Премия имени Яна Левослава Беллы присуждается в Словакии с 1963 года за музыкальные произведения, обогащающие словацкую музыку.

Сочинения 
Оперы
 Ярослав
 Кузнец Виланд

Вокально-симфонические произведения
 Кантата «Свадьба Яношека» (1924)
 Кантата «Дивный разбойник» (1933)

Оркестровые произведения
 Симфоническая поэма «Судьба и идеал» (1874)
 Концертная увертюра (1904)

Камерно-инструментальные произведения
 Струнный квинтет
 Шесть струнных квартетов
 Соната для фортепиано

Примечания

Литература 
 

Композиторы Словакии
Оперные композиторы Словакии
Академические музыканты Словакии
Композиторы по алфавиту
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского